Голдън Вали в превод Златна долина може да се отнася за:
 Голдън Вали, град в Минесота, САЩ
 Голдън Вали, окръг в Монтана, САЩ
 Голдън Вали, окръг в Северна Дакота, САЩ